Виктор Корецкий:
 Корецкий, Виктор Борисович (1909—1998) — советский художник-плакатист.
 Корецкий, Виктор Вадимович (род. 1963) — советский, российский актёр.
 Конецкий, Виктор Викторович (1929—2002) — советский, российский писатель.